Турре () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 108 км². Население 3264 человека (на 2007 год). Расстояние 85 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Turre
 Turre
 Turre
 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии